Лейн (округ, Канзас)
Лейн (округ, Орегон)